Nematographium är ett släkte av svampar. Nematographium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nematographium